Botez ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Botez (* 1995), amerikanisch-kanadische Schachspielerin
 Eugeniu Botez (1874–1933), rumänischer Schriftsteller
 Mihai Botez (1922–2011), rumänischer Turner

Botez steht für:
 Botez (Ațintiș), Ort in der Gemeinde Ațintiș im Kreis Mureș in der Region Siebenbürgen in Rumänien